

Лабендзе — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Лабендзе — село в гміні Дравсько-Поморське Дравського повіту Західнопоморського воєводства